Curl (englisch für „Locke, Kringel“) steht für:
 Curl (Programmiersprache), Multiparadigmen-Programmiersprache
 Sportgerät, siehe Hantel #Curl-Hantel
 NATO-Codename eines Flugzeugs, siehe Antonow An-26
 Mount Curl, Berg im Palmerland, Antarktika
 In der englischsprachigen und/oder älteren Literatur zur Mathematik und Physik für den Differenzialoperator der Rotation, siehe Rotation eines Vektorfeldes

Curl ist der Familienname folgender Personen:
 Kamren Curl (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert F. Curl (1933–2022), amerikanischer Chemiker, Nobelpreisträger 1996

cURL steht für:
 cURL, client for URLs, ein User Agent als Softwarebibliothek und Kommandozeilenprogramm

Siehe auch:
 Curle
 Curly

Abkürzung